Леонид Наумович Большако́в (Грейсерман Леонид Неяхович; 1924(19240101) — 2004) — советский и российский литературовед. Заслуженный деятель науки Российской Федерации (1994), Заслуженный работник культуры Украины (1992). Лауреат Государственной премии Украины имени Тараса Шевченко (1994).

Биография 
Родился 1 января 1924 года в Сновске (ныне Черниговская область, Украина).

В конце 1950-х работал корреспондентом в газете "Орский рабочий".

Кандидат филологических наук (1969), профессор (1980). Первый Почётный доктор Оренбургского государственного университета (1998).

Шевченковедческие труды Большакова посвящены исследованию архивных материалов о пребывании Т. Г. Шевченко в ссылке, его окружении. Составил словарь «Тарас Шевченко и его окружение периода оренбургской ссылки» (в его книге «Лета невольничі», Киев, 1971).

Автор книг «По следам Оренбургской зимы» (Челябинск, 1974), «Лета невольничі» (К., 1971), «Быль о Тарасе» (М., 1993, 3 тома) и др. а также статей, опубликованных в сборниках трудов научных шевченковских конференций и в периодической печати.

3-томное исследование «Быль о Тарасе», за которое исследователю была присвоена Шевченковская премия, критиковалось за нехватки критического анализа исторических источников и чрезмерную детализацию эпизодов, не имеющих отношения к теме исследования.

Директор Научно-исследовательского института "Институт Тараса Шевченко" г. Оренбург (закрыт в 2004) с 27.03.1993 года.

Библиография 

 Большаков Л. Ваш друг Лев Толстой. — Челябинск, ЮУКИ, 1978. — 240 с., 10 000 экз.

Награды и премии 
 Заслуженный деятель науки Российской Федерации (29 августа 1994 года) — за заслуги в научной деятельности
 Заслуженный работник культуры Украины (1992)
 Государственная премия Украины имени Тараса Шевченко (1994) — за документальную трилогию «Годы невольничьи» (Быль о Тарасе)
 премия СМ УССР имени П. Тычины (1992)
 Почётный гражданин Оренбурга (1993)

Примечания

Литература 
 Шевченковский словарь: В двух томах / Институт литературы имени Т. Г. Шевченко Академии Наук УССР. — К.: Главная редакция УРЕ, 1978.

Ссылки 
 Справка о Леониде Большакове на сайте «История Оренбуржья»
 Большаков Леонид Наумович
 Статья на сайте Оренбургской областной детской библиотеки
 Статья на сайте НИИ Т. Шевченко и украинистики

Выпускники вузов Орска
Преподаватели вузов Оренбурга
Члены Союза журналистов СССР
Члены Союза писателей СССР
Члены Союза российских писателей
Почётные граждане Оренбурга
Почётные доктора вузов России
Толстоведы
Шевченковеды